Alpha Centauri steht für:

 Alpha Centauri, sonnennahes Sternsystem
 alpha-Centauri, eine Fernsehsendung von ARD alpha
 Alpha Centauri (1971), das zweite Album der Band Tangerine Dream
 Alfa Centauri (1997), ein Gedichtband von Mila Haugová
 Sid Meier’s Alpha Centauri (1999), ein rundenbasiertes Computerspiel